J91 peut faire référence à :
 Birotonde bilunaire (J91), une figure géométrique ;
 Épanchement pleural au cours de maladies classées ailleurs, d'après la classification internationale des maladies ;
 Pratt & Whitney J91, un turboréacteur américain produit par Pratt & Whitney.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres